Roumtenga peut désigner :
 Roumtenga, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Roumtenga, la commune rurale située dans le département de Yako au Burkina Faso